Филипповка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Филипповка — село в Аккольском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2013 году.
 Филипповка — село в Камыстинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Филипповка — прежнее название аула Шымылдык Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Филипповка — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Филипповка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Филипповка — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Филипповка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Филипповка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Филипповка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Филипповка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Филипповка — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Филипповка — посёлок в Илекском районе Оренбургской области.
 Филипповка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Филипповка — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Филипповка — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Филипповка — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Филипповка — село в Хасанском районе Приморского края.
 Филипповка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Филипповка — село в Нефтегорском районе Самарской области.
 Филипповка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Филипповка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Филипповка — посёлок в Кукморском районе Татарстана.
 Филипповка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Филипповка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Реки в России 
 Филипповка (приток Вятки) — в Кировской области
 Филипповка (приток Чепцы)
 Филипповка (приток Непрядвы)

См. также 
 Филипповка — день в народном календаре у славян, приходящийся на 14 (27) ноября.
 Филипповское
Пилиповка